Concílio de Éfeso pode se referir a:

Primeiro Concílio de Éfeso em 431
Segundo Concílio de Éfeso em 475